Waitzkin ist der Familienname folgender Personen:
 
 Joshua Waitzkin (* 1976), US-amerikanischer Schachspieler und Taijiquan-Sportler
 Stella Waitzkin (1920–2003), amerikanische bildende Künstlerin und Malerin